

Films 
  Ghost Town (2009), een sciencefiction-horrofilm
 Ghost Town (2008), een komische film van David Koepp
 Ghost Town (1988), een horrorfilm met Franc Luz
 Ghost Town (1956), een Western met Kent Taylor
 Ghost Town (1936), een Western van Harry L. Fraser

Games 
 Ghost Town (eiland), een verborgen gebied in Grand Theft Auto 3

Muziek 
 Ghost Town (Adam Lambert), een lied van Adam Lambert
 Ghost Town (Poco), een album van Poco uit 1982.
 Ghost Town (Bill Frisell), een album uit 1999
 Ghost Town (The Specials), een lied van The Specials
 Ghost Town (Shiny Toy Guns), een lied van Shiny Toy Guns
 Ghost Town (Benson Boone), een lied van Benson Boone
 Ghosttown (Madonna), een lied van Madonna
 Ghosttown (feest), een hardcore house-feest